Giovanni es un nombre propio de origen italiano y hace referencia a varios artículos:
 
Véase: Personajes históricos
 Giovanni Battista Bugatti, verdugo oficial italiano de los Estados Papales entre 1796 a 1864;Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano del ;
 Giovanni Antonio Scopoli, médico y naturalista ítalo-austríaco del ;
 Giovanni Battista Tiepolo, pintor y grabador italiano del ;
 Giovanni Battista Donati, astrónomo italiano del ;
 Giovanni Bellini, pintor cuatrocentista italiano de los siglos XV y XVI;
 Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor italiano del ;
 Giovanni Battista Pergolesi, compositor, violinista y organista italiano del ;
 Giovanni Gussone, botánico italiano del ;
 Giovanni Pico della Mirandola, humanista y pensador italiano del ;
 Giovanni Cassini, astrónomo, geodesta e ingeniero italiano del  y principios del ;

En obras de ficción
 Don Giovanni, ópera que Wolfgang Amadeus Mozart compuso en 1787;
 Don Giovanni in Sicilia, novela de Vitaliano Brancati publicada por primera vez en 1941;
 Giovanni, personaje de la franquicia de manga, anime y videojuegos Pokémon;
 Giovanni (Vampiro: la mascarada), uno de los clanes de vampiros del universo de ficción del juego de rol Vampiro: La Mascarada.
 Giovanni Auditore Personaje en la saga de videojuegos "Assassin's Creed"
no:Giovanni